Три Бра́та — группа из трёх выступающих из воды столбообразных скал (кекуров) в Татарском проливе вблизи западного побережья Сахалина. Природный комплекс находится прямо перед мысом Жонкиер вблизи города Александровск-Сахалинский. Скалы являются официальным символом города, изображены на его гербе и флаге.

10 сентября 1890 года А. П. Чехов, покидая Северный Сахалин, написал: «Я стоял один на корме и прощался с этим мрачным мирком, оберегаемым с моря Тремя Братьями, которые теперь едва обозначались в воздухе и были похожи впотьмах на трех черных монахов».

Географическое положение 
Скалы Три Брата находятся около острова Сахалин, недалеко от города Александровск-Сахалинский. Расстояние от берега — 225 метров. Высота самой большой скалы — 21 м, двух других — порядка 18 и 15 м.

Описание 
Сахалин находится на границе Охотского и Амурского литосферных блоков земной коры. Разломы проходят вдоль всего Татарского пролива и самого острова. Это объясняет большое количество возвышающихся объектов. Кроме этого, в процессе абразии моря на расширяющейся платформе (бенче) остаются небольшие островки (останцы, скалы, рифы), которые называются кекуры (из лексикона моряков). Как правило такие объекты представляют опасность для кораблей и заносятся в навигационные карты. Как памятник природы предоставляет геологический интерес для исследования. На скалах можно обнаружить останки древней фауны, моллюсков.

Легенды, произведения 
По приданиям коренных жителей скалы ассоциировались с людьми, обратившимися в камни. Про скалы Три Брата существует несколько легенд, в изложении следующих исследователей: Крейнович Е. А. (лингвист, этнограф, языковед народов Севера), Чесалин В. В. (краевед, журналист), Феоктистов С. Г. (поэт, член Союза писателей ССР), Горин Ю. И. (учитель, краевед).

Примечания 

Острова Сахалинской области
Острова Японского моря
Памятники природы Сахалинской области